Джордж Кинг може да се отнася за:

 Джордж Е. Кинг (1839-1901) – канадски юрист и политик
 д-р Джордж Кинг (1919-1997) – британски уфолог